SBK steht als Abkürzung für:

 Blue Sky Aviation (Kenia), kenianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg 
 Schlussbilanzkonto, zugleich Eröffnungsbilanzkonto 
 Suprapubischer Blasenkatheter
 Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
 Schweizer Bischofskonferenz
 Seebergungskran, siehe Schwimmkran
 Selbstbedienungskauf, deutsche Lebensmittelhandelsmarke, siehe Frey & Kissel 
 Selektive Biotopkartierung 
 ShoreBank, eine US-amerikanische Förderbank
 Siemens-Betriebskrankenkasse
 Steuerberaterkammer
 Stichbandkeramik, eine jungsteinzeitliche Kultur
 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
 Stockholms Badmintonklubb
 eine Videospiel-Rennserie, siehe SBK X: Superbike World Championship
 Svenska Belysning-Kraft, schwedischer Automobilhersteller

Sbk steht als Abkürzung für:
 Selbsttätige Blockstelle
 Selbstblock

SBK als Kfz-Kennzeichen:
 Schönebeck (Elbe) im Salzlandkreis
 

Abkürzung